Trautz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Max Trautz (1877–1952), deutscher Japanologe
 Fritz Trautz (1917–2001), deutscher Historiker
 Max Trautz (1880–1960), deutscher Chemiker
 Rudolf Trautz (1936–2021), deutscher Turniertänzer, Tanzlehrer und Tanzsport-Funktionär

Siehe auch:
 Drautz
 Drauz